

Sigle 
 Maximum Distance Separable – codice MDS
 Ministero della salute
 Multi-Displacement System – tecnologia automobilistica della DaimlerChrysler
 Myelodysplastic syndrome – sindrome mielodisplastica, una forma di leucemia
 Medicina dello sport
 Material Data Sheet – Scheda tecnica del materiale

Codici 
 MDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Middle Caicos (Turks e Caicos)
 mds – codice ISO 639-3 della lingua maria (Papua Nuova Guinea)

Informatica 
 .mds, un'estensione di nome di file associata a Media Descriptor File

Religione 
 M.d.S. – Unione di Santa Caterina da Siena delle missionarie della scuola

Televisione 
 MDs – serie televisiva statunitense del 2002